Tormenta tropical Toraji puede referirse a:
 Tormenta tropical Toraji (2007).
 Tormenta tropical Toraji  (2013), tormenta tropical severa.
 Tormenta tropical Toraji (2018), tormenta de sistema débil.